Vražda či vraždy může označovat:
 vražda – úmyslné zabití člověka
 sebevražda
 vražda ze cti
 justiční vražda
 vražda novorozeného dítěte matkou
 sériová vražda

zločiny 
 Vražda Anny Janatkové
 Vražda Johna Lennona
 Vražda zajatců v Jelením příkopu
 Vražda Lee Rigbyho
 Vraždy na Pražačce
 Vraždy v Mississippi v červnu 1964
 Vražda Jamese Bulgera
 Vražda Tristana Brübacha
 Vražda rodiny Mijazawových
 Vražda Giulia Regeniho
 Vražda Samuela Patyho
 Vražda Ľudmily Cervanové

literatura a divadlo
 Vražda Rogera Ackroyda
 Vražda na faře
 Vražda v salonním coupé
 Vražda Rogera Ackroyda
 Vraždy v ulici Morgue
 Vražda v Orient expresu – rozcestník

filmy a televize
 Vražda v hotelu Excelsior
 Vraždy v Midsomeru
 To je vražda, napsala
 Vraždy podle Jidáše
 Vraždy v kruhu
 Vražda v Orient expresu (film, 1974)
 Čtyři vraždy stačí, drahoušku
 Vraždy na přelomu století

název rybníku
 Vražda (rybník, okres Jičín)
 Vražda (rybník, okres Mladá Boleslav)
 Vražda (rybník, okres Nymburk)